Sumpering ist der Ortsname von

 Sumpering (Regen), Ortsteil der Stadt Regen, Landkreis Regen, Bayern
 Sumpering (Saldenburg), Ortsteil des Marktes Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern